Abdullah I ibn Ibrahim – władca z dynastii Aghlabidów (812–817)
 Abdullah I – władca Kanem-Bornu (1301–1320)
 Ignacy Abd-Allah I – syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii (1520–1557)
 Abdullah al-Ghalib – sułtan Maroka z dynastii Saadytów (1557–1574)
 Abdullah I ibn Hassan – szarif Mekki (1630–1631)
 Abd Allah I ibn Husajn – król Transjordanii (1946–1949) i Jordanii (1949–1951) z dynastii Haszymidów